starostwo – historycznie: jednostka podziału administracyjnego funkcjonująca w Koronie Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwie Litewskim
 starostwo powiatowe – współcześnie: urząd obsługujący starostę oraz organy powiatu

Integralne części miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3
 Starostwo – część miasta Opoczno
 Starostwo – część miasta Zawichost
 Starostwo – część kolonii Lisewo-Parcele w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk